Сара Мун (), настоящее имя Марьель Хадан (, 1941, в некоторых источниках — 1940, Париж) — французский фотограф и кинорежиссёр, мастер модной и документальной фотографии.

Биография и творчество 
Марьель Хадан родилась в Виши в 1941 году. Дочь инженера, родилась в еврейской семье, вынужденной покинуть Францию, оккупированную нацистами. Выросла в Великобритании. Училась рисованию, а затем стала работать ю haute couture в Лондоне и Париже (1960—1966).

В 1960 году взяла псевдоним Сара Мун.

С 1967 начала заниматься фотографией, снимала своих коллег моделей. В том же году завершает карьеру модели и становится профессиональным фотографом.

В 1972 году Сара Мун стала первой женщиной, снявшей календарь Pirelli.

С 1979 снимает фильмы, сначала — рекламные, затем документальные и игровые. Также работала в кино как  и фотограф.

В качестве рекламного фотографа работала для Cacharel, Issey Miyake, Кристиана Лакруа, Сони Рикель и др. Её работа с компанией Cacharel в конце 1970-х годов изменила представление о модной фотографии: в своих работах она представляла скорее лирическую и хрупкую, нежели самоуверенную модную героиню. Её фотороман Красная шапочка, выпущенный в 1986 году, обозначил новое направление в фотографической иллюстрации и поставил её работы в масштабный художественный контекст — от сюрреалистического фото-сопровождения к роману Андре Бретона Надя до Американцев Роберта Франка с его документальным вектором в фотографии. Впоследствии, работая в рамках художественной фотографии, развивала фантастические мотивы и техники ранней фотографии: пикториализм и сюрреалистическую стилистику.

Основные выставки 
Персональные выставки работ Сары Мун проходили в Париже, Арле, Нью-Йорке, Гамбурге, Праге, Москве (2001), Лондоне, Токио, Киото и др.

 1980 — Fashon. Фестиваль фотографии в Арле, Франция.
 1983 — Центр фотографии в Нью-Йорке.
 1993 — Галерея Стейли-Вайз, Нью-Йорк.
 2002 — Дом фотографии, Гамбург.
 2003 — Европейский дом фотографии, Париж.
 2004 — Музей современного искусства в Киото, Япония.
 2005 — Цирк / Circuss. (По сказке Андерсена Девочка со спичками). Музей современного искусства в Киото, Япония.
 2008 — Цирк / Circuss. (По сказке Андерсена Девочка со спичками.) Галерея Leica, Прага.
 2010 — Музей фотографии Fotografiska, Стокгольм.
 2011 — Театр фотографии и изображения Шарля Негра, Ницца.
 2012 — Красная шапочка. Мультимедиа Арт Музей, Москва (МАММ) / Музей «Московский Дом фотографии».
 2015 — Тогда и сейчас. Дом фотографии, Гамбург.

Книги и проекты 
 Souvenirs improbables. Editions Delpire, Paris, 1980.
 Sarah Moon. Pacific Press Service, Tokyo, 1984.
 Le petit chaperon rouge. Editions Grasset, Paris, 1986.
 Vrais semblants Editions Delpire, Paris, 1991.
 Inventario. Université de Salamanque, 1997.
 Coll. Photopoche, Editions Nathan, Paris, 1999.
 Still Weinstein Gallery, Minneapolis, 2000.
 Coincidences Editions Delpire, Paris, 2001.
 Dansez, Dansez… Editions Les Solitaires intempestifs, 2003.
 Circuss. Kahitsukan, Musée d’Art Moderne, Kyoto, 2004.
 L’effraie. Kahitsukan, Musée d’Art Moderne, Kyoto, 2004.
 Sarah Moon. Collection Photo Poche (nouvelle éd.), Actes Sud, Arles, 2005.
 Le Fil Rouge. Kahitsukan, Musée d’Art Moderne, Kyoto, 2005.
 La Sirène d’Auderville. Kahitsukan, Musée d’Art Moderne, Kyoto, 2007.
 1.2.3.4.5. Editions Delpire, Paris, 2008.

Фильмография 
 1991 — Mississippi One
 1991 — Contre l’oubli (коллективный проект)
 1994 — Анри Картье-Брессон / Henri Cartier-Bresson (документальный)
 1995 — Люмьер и компания/ Lumière et compagnie (коллективный проект)
 2003 — Цирк / Circuss (по сказке Андерсена Девочка со спичками)
 2003 — André François, l’artiste
 2005 — L’effraie (короткометражный, по сказке Андерсена)
 2006 — Красная шапочка / Le fil rouge (короткометражный по сказке Перро; выступала также кинооператором)
 2009 — Le montreur d’images: Robert Delpire (документальный телевизионный)

Призы и награды 
Премия Клио (1984, Нью-Йорк). Номинация на премию Сезар за лучший рекламный фильм (1986). Премия Немецкого фотографического общества (2007), премия Надара (2008) и др.

Примечания

Литература 
 Васильева Е. Сара Мун: «Цирк» и его герои. // Foto & Video, 2004, № 5, с. 15—19.
 Duponchelle V. "Sarah Moon, le merveilleux dans l’objectif //Le Figaro, mardi 12 novembre 2013, p. 42.
 Quilleriet A.-K. La photographie selon Sarah Moon. // L’Express, 6 May 2010.

Ссылки 
 Васильева Е. Сара Мун: «Цирк» и его герои
 Художник должен потеряться/ Сара Мун на сайте Look at Me
 Очерк творчества
 О стилистике Сары Мун
 Галерея online
 Галерея online
 Фотографии, интервью, 1986
 На сайте IMDB

Режиссёры, известные под псевдонимами